

Índia 
 Deli — cidade
 Nova Deli — área urbana dentro da metrópole de Deli, que é a sede do governo da Índia
 Região da Capital Nacional (Índia) — área metropolitana de Deli estendendo-se para três estados próximos

Estados Unidos  
 Delhi (Califórnia) — região censo-designada
 Delhi (Iowa) — cidade
 Delhi (Minnesota) — cidade

Outros usos 
 Deli (tropas otomanas) — designação de tropas irregulares recrutadas nos Bálcãs pelos otomanos

Desambiguações de topônimos